Ashley steht für:

 Ashley (Vorname), der Vorname Ashley
 Ashley (Familienname), der Familienname Ashley

Orte im Vereinigten Königreich:
 Ashley (Cambridgeshire)
 Ashley (Cheshire)
 Ashley (East Hampshire)
 Ashley (Gloucestershire)
 Ashley (Kent)
 Ashley (Northamptonshire)
 Ashley (Staffordshire)
 Ashley (West Hampshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Ashley (Arkansas), im Carroll County – nicht mehr existent
 Ashley (Delaware), im New Castle County
 Ashley (Illinois), im Washington County
 Ashley (Indiana), im DeKalb County
 Ashley (Louisiana), im East Baton Rouge Parish
 Ashley (Anne Arundel County, Maryland)
 Ashley (Frederick County, Maryland)
 Ashley (Michigan), im Gratiot County
 Ashley in Michigan am St.-Claire-See, siehe New Baltimore (Michigan)
 Ashley (Mississippi), im Copiah County
 Ashley (Missouri), im Pike County
 Ashley (Montana), im Flathead County – nicht mehr existent
 Ashley (North Dakota), im McIntosh County
 Ashley (Ohio), im Delaware County
 Ashley (Oklahoma), im Alfalfa County
 Ashley (Pennsylvania), im Luzerne County
 Ashley (South Carolina), im Spartanburg County
 Ashley (Virginia), im Dinwiddie County
 Ashley (West Virginia), im Doddridge County
 Ashley (Wisconsin), im Marathon County
 Ashley Corner, im Scioto County, Ohio
 Ashley Downs, im Anderson County, South Carolina
 Ashley Falls, im Berkshire County, Massachusetts
 Ashley Grove, im Newton County, Georgia
 Ashley Harbor, im Charleston County, South Carolina
 Ashley Junction, im Charleston County, South Carolina
 Ashley Manor, im Montgomery County, Maryland
 Ashley County, Verwaltungseinheit in Arkansas

in Neuseeland:
 Ashley (Neuseeland)
 Ashley Clinton
 Ashley Downs
 Ashley Gorge

in Australien:
 Ashley (New South Wales)

im NRHP gelistete Objekte:
 Ashley and Bailey Company Silk Mill, in West York Borough, Pennsylvania, Nr. 91000090
 Ashley and Bailey Silk Mill, in Marietta, Pennsylvania, Nr. 80003533
 Ashley Hall Plantation, in Charleston, South Carolina, Nr. 75001691
 Ashley House, in Fall River, Massachusetts, Nr. 83000621
 Ashley Petroglyphs, in Furnace, Kentucky, Nr. 89001186
 Ashley Planes, in Lucerne County, Pennsylvania, Nr. 80003562
 Ashley River Historic District, in Charleston, South Carolina, Nr. 93001514
 Ashley River Road, in Summerville, South Carolina, Nr. 83003831
 Ashley Shanty and Privy, in Pukwana, South Dakota, Nr. 99001580
 Col. John Ashley House, in Sheffield, Massachusetts, Nr. 75001915
 Dr. George Ashley House, in Paris, Idaho, Nr. 82000261
 George Ashley Sr. House, in Paris, Idaho, Nr. 82000260
 Mark A.M. Ashley House, in Portland, Oregon, Nr. 79002126
 Ashley-Alexander House, in Scott, Arkansas, Nr. 76000431
 Willis Ashley House, in Williston, South Carolina, Nr. 04000650

Sonstiges:
 Ashley-Behandlung, eine ethisch umstrittene medizinische Behandlung von Kindern um die Bildung sekundärer Geschlechtsmerkmale und das Wachstum zu verhindern
 Ashley Laminates, ein britischer Hersteller von Karosserien und Kit-Cars (1955–1972)
 Ashley Design, ehemaliger philippinischer Automobilhersteller
 Ashley-Buch der Knoten, Enzyklopädie zum Thema Knoten und Knotenkunde
 Ashley Airport, Airport im Okmulgee County, Oklahoma
 Ashley Lakes, See im Lake County, Montana
 Ashley Central Canal, Kanal im Uintah County, Utah
 Ashley Creek Ditch, Kanal im Flathead County, Montana
 Ashley Ditch, Kanal im Jay County, Indiana
 Ashley Drain, Kanal im Uintah County, Utah
 Ashley Lateral, Kanal im Butte County, Kalifornien
 Ashley Upper Canal, Kanal im Uintah County, Utah
 Ashley Wolf Ditch, Kanal im Sublette County, Wyoming
 Ashley Hammock, Insel im Jackson County, Mississippi
 Ashley Oil and Gas Field, Ölfeld im Morgan County, Colorado
 Ashley Oil Field, Ölfeld im Washington County, Illinois
 Ashley State Game Management Area, Park im McIntosh County, North Dakota
 Mount Ashley, Berg in Südgeorgien

Siehe auch:
 Ashley Acres
 Ashley Forest
 Ashley Heights
 Ashley Lake
 Ashley Park
 Ashley Township
 Ashley River
 Ashleigh